«Югенд» (), подзаголовок Мюнхенский еженедельник искусства и жизни () — немецкий (баварский) иллюстрированный сатирический и общественно-политический еженедельный журнал. Выходил в Мюнхене (с перерывами и изменением периодичности) с 1896 по 1940 г. Был основан журналистами Георгом Хиртом и Фрицем фон Остини. После смерти Хирта в 1916 г. издателем журнала стал известный немецкий писатель Франц Шёнбергер. Главными редакторами в разное время были Ханс Э. Хирш, Теодор Риглер, Вольфганг Петцет. В 1898 и в 1910 годах в журнале работал художник Ганс Унгер. Журнал печатался в издательстве «Кнорр и Хирт ГМБХ, Мюнхен», впоследствии переименованном в «Хиртс Ферлаг ГМБХ, Мюнхен».

Программа и миссия 
Программа и миссия журнала была декларирована издателями в предисловии к первому, сдвоенному, номеру «Югенда» за 1896 г.

«Полагая, что среди многочисленных выходящих в Германии иллюстрированных еженедельников нет ни одного, который отдавал бы должное идеям и устремлениям нынешней богатой событиями общественной жизни в сфере свободных художественных исканий, мы предприняли попытку восполнить этот очевидный пробел. Мы намереваемся назвать новый еженедельник „Югендом“ („Юность“), что, собственно, говорит само за себя: безусловно, подразумевается не возраст, а состояние души — в том числе и тех, кто под осенним солнцем, в пору зрелости, счастлив сказать о себе: „Старое сердце, как же ты горячо!“ У нас нет „программы“ в обывательском смысле этого слова. Мы хотим обсуждать и иллюстрировать все, что интересно, что способствует подъему духа; мы хотим говорить о том, что прекрасно, эстетично, характерно, весело — и действительно художественно. Не будет забыта ни одна область общественной жизни, но ни одну из них мы не станем выдвигать на первый план: сегодня мы говорим о высоком искусстве, орнаментике, декоративных стилях, моде, спорте, политике, музыке и литературе вполне серьёзно, а завтра — с юмором и иронией, в зависимости, чего требуют обстоятельства и материал. Также будут представлены и любые виды графики, очерчивающие „линию стиля“ — рисунки, карикатуры, фотография. И — „там, где они сопровождаются хорошими речами“ — то есть, окружают текстовые врезки, будет особенно заметным труд наших замечательных иллюстраторов, как опытных, так и молодых. Мы не исключаем ни одну форму литературного сотрудничества, если она отвечает принципу „кратко и емко“; любой жанр — кроме скучного — радостно приветствуется, будь то лирика, эпиграмма, новелла, сатира, стихи или проза. Кому близок этот замысел, кто хочет воплотить его в жизнь и чувствует в себе достаточно сил, чтобы на рубеже столетий участвовать вместе с нами в создании этого веселого журнала, кто с радостью приветствует новизну, сбрасывая груз прожитых лет, — того мы сердечно приглашаем присоединиться к жизни и делам „Югенда“, чтобы, работая среди нас, он как можно скорее осветил наш лагерь пламенем своего таланта. Благодаря нашей беспрограммности — той самой „программе“, которой мы решительно намерены придерживаться, — сфера нашей деятельности простирается так широко, что всякий мыслящий и жизнерадостный человек сможет опубликовать в „Югенде“ что-нибудь своё. При этом он вовсе не должен быть профессиональным литератором! И любой художник обязательно найдет среди своих рисунков что-либо для нашего издания или пожелает воплотить у нас свои творческие замыслы. Чем оригинальнее и непосредственнее работа, чем вернее отражено в ней мировоззрение художника, тем более она будет нам интересна. Итак — вперед со свежими силами, и пусть „Югенд“ станет вашим знаменем!» (перевод с немецкого Я. С. Семченкова).

Роль и концепция 
На заре своего существования «Югенд» претендовал на особое место в культурной жизни Германии и объединял вокруг себя творческую молодежь — искателей новых художественных форм и стилей выражения. "Стиль «Югенда» (югендстиль) из-за своих характерных орнаментов и иллюстраций стал на рубеже столетий визитной карточкой художественных кругов Мюнхена, а в дальнейшем — и обобщенным названием всех немецких направлений модерна, хотя, следует признать, что эта связь была более или менее случайной, поскольку журнал никогда не являлся сугубо художественным. Не в последнюю очередь еженедельник вызывал интерес из-за своего сатирического содержания. Два направления его общественной части — высмеивание обывательского быта и политическая сатира — были облечены в самые разные формы — эпиграмм, стихотворений, юморесок, каламбуров, литературных пародий, карикатур, — однако преподносились в довольно незамысловатой форме, доступной пониманию тех же обывателей. Живой отклик на его страницах находили различные международные события, освещавшиеся, как правило, с позиций имперского германского верноподданнического патриотизма, но с непременной конъюнктурной интерпретацией, которая, с одной стороны, допускала иронические выпады в адрес Берлина и Гогенцоллернов, а с другой — жестко удерживала сатиру «Югенда» в поле общегерманской благонадежности. В этом отношении — разумеется, с проекционной поправкой на временной и идеологический факторы — он чрезвычайно напоминал советский «Крокодил», где острые плакатные «шпильки» Бориса Ефимова и Кукрыниксов в адрес политических противников СССР соседствовали с фельетонами, обличавшими разнообразные бытовые пережитки.

Именно в «Югенде» (№ 10 за 1904 г.) впервые увидело свет стихотворение Рудольфа Грейнца, которое, будучи переведенным на русский язык, стало впоследствии знаменитой песней, посвященной подвигу крейсера «Варяг». Иные вехи существования этого журнала — как в период расцвета, так и в более позднее время — ныне почти не известны нашим соотечественникам. Причин тому несколько; наиболее важные — изначальное отсутствие четкой творческой концепции журнала, которая допускала сочетание литературных экспериментов в духе символизма и иллюстраций на мистико-аллегорические и мифологические сюжеты с карикатурами на злобу дня и рекламными объявлениями довольно натуралистичного содержания (знаменитое ильфо-петровское «Вот как я увеличила свой бюст на шесть дюймов» — изначально оттуда); это — кризис и угасание исканий югендстиля, творческая переориентация его творцов и адептов; это, наконец, — постепенное сползание редакционной политики в русло земско-баварского католического национализма, не слишком понятного и не интересного даже для других земель Германии, не говоря уже о зарубежной публике.

Между тем, в первое своё десятилетие «Югенд» пользовался большой популярностью и в Германии и за рубежом. В художественной части «Югенда», ориентированной, в основном, на популяризацию имен и произведений баварских, реже — вообще немецких и австрийских деятелей искусства, тем не менее, сотрудничал такой корифей отечественного модерна как К. А. Сомов; здесь, на обложке № 43 за 1903 год, была опубликована репродукция «Ужина» Л. С. Бакста; еженедельник оказал большое влияние на формирование творческого мировоззрения И. Я. Билибина. Успех миссии «Югенда» по созданию круга художников-единомышленников и пропаганде их идей стимулировал возникновение похожего почина и в России — именно примеру Мюнхена обязаны своим учреждением журналы «Мир искусства» (в 1899 г.) и «Золотое руно» (в 1906 г.).

«Югенд» был призван развлекать публику — его популярность обеспечивала большие тиражи, делала его привлекательным для рекламодателей (уже в первые годы нового столетия реклама занимала не менее трети журнальных площадей). Коммерческий успех, в свою очередь, был неразрывно связан с определённой нишей и ролью издания в общественной жизни: удовлетворяя вкусам баварских бюргеров, потакая их желанию быть в курсе политических событий, «Югенд» так препарировал новости и фаршировал их таким юмором, чтобы их можно было обсуждать с соседями в местной пивной. По-видимому, ориентация на эту аудиторию изначально была заложена в концепцию журнала: на это недвусмысленно указывает фраза из вышеприведенного манифеста издателей «Старое сердце, как же ты горячо!» — рефрен известной баварской застольной песни «Trinklied den Alten».

За исключением непродолжительного периода в 20-х годах редакция ежегодно выпускала пятьдесят один — пятьдесят два номера журнала, объем каждого из которых, в 1896 г. составлял 16 страниц, но уже в последующие годы, в зависимости от количества полос, занятых рекламными объявлениями, — от 18 до 28 страниц. Кроме журналов вышло несколько тематических выпусков — избранные иллюстрации, литературные произведения. Издательство также переплетало для продажи годовые комплекты «Югенда» или изготавливало для подборки журналов каждого полугодия специальные папки. Нумерация страниц в годовом комплекте была сквозной. Формат журнала в разные годы варьировался, в среднем, от 29х22 до 32х24 см. Среди любителей и коллекционеров журнала высоко ценятся первые страницы обложек «Югенда», где традиционно публиковались репродукции картин и графики известных художников, а в военное время — патриотические плакаты, портреты военачальников, героев войны и др. На второй, третьей или четвертой страницах каждого журнала вплоть до предвоенных лет обычно помещались орнаменты, виньетки и иллюстрации в стиле модерн.

В ходе первой мировой войны, особенно после смерти своего основателя Георга Хирта, «Югенд» — рупор национал-патриотических кругов Баварии. В середине 20-х годов редакция предприняла попытку вновь придать журналу преимущественно художественную направленность. Осенью 1940 г., несмотря на политическую лояльность, журнал был закрыт гитлеровскими властями Германии как безыдейный.

Ссылки 
 Сайт, посвящённый журналу «Югенд» 

Издания о модерне
Журналы Германии
Печатные издания, возникшие в 1896 году
Печатные издания, закрытые в 1940 году